ФК Сопот је српски фудбалски клуб из истоимене београдске општине, који се тренутно такмичи у Општинској лиги Сопот, шестом такмичарском нивоу српског фудбала. Клуб је основан 1927. године, а надимак му је „Вукови са Космаја“. Клуб у последњих годину дана има и подршку са трибина, у виду групе навијача од око 60 људи. Навијачи из Сопота такође носе надимак „Вукови".

Новији резултати

Види још 
 Списак фудбалских клубова Србије

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на srbijasport.net

С
Фудбалски клубови из Београда
Спорт у Сопоту